Die Saison 2013/14 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die vierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 21. September 2013 und endete am 12. April 2014. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurden die Netzhoppers KW-Bestensee, die zusammen mit der zweitplatzierten SVG Lüneburg in die 1. Bundesliga aufstiegen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Olympia Berlin
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 DJK Delbrück
 VV Humann Essen
 Volleyball-Internat Frankfurt
 TSV Giesen/Hildesheim
 KMTV Eagles Kiel
 SV Lindow-Gransee
 SVG Lüneburg
 Netzhoppers KW-Bestensee
 Rumelner TV
 FC Schüttorf 09
 TSG Solingen Volleys

Meister der Saison 2012/13 wurden die RWE Volleys Bottrop, die in die 1. Bundesliga aufstiegen. Zurückgestuft aus der 1. Bundesliga wurden die Netzhoppers KW-Bestensee. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten musste die VSG Ammerland. Die Tecklenburger Land Volleys und die TSGL Schöneiche zogen sich freiwillig in die Dritte Liga zurück. Aufsteiger aus der Dritten Liga waren TuB Bocholt, Humann Essen und SV Lindow/Gransee. Ein Sonderspielrecht hatten weiterhin das Volleyball-Internat Frankfurt und neu der VCO Berlin.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit dieser Saison gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gab es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurden die L.E.Volleys. Da sie ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnahmen und auch die zweitplatzierte TG 1862 Rüsselsheim keinen Lizenzantrag für die Erste Liga gestellt hatte, schlug der TSV Herrsching nach viermaligem Aufstieg in Folge in der Saison 2014/15 in der Bundesliga auf.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 ASV Dachau
 GSVE Delitzsch
 TuS Durmersheim
 SV Fellbach
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 TSV Grafing
 TSV Herrsching
 VCO Kempfenhausen
 L.E. Volleys
 TGM Mainz-Gonsenheim
 TG 1862 Rüsselsheim
 SV Schwaig
 TSV GA Stuttgart

Meister der Saison 2012/13 und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde die VSG Coburg/Grub. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten mussten der TSV Niederviehbach und der TSV Zschopau. Aufsteiger aus der Dritten Liga waren der TSV GA Stuttgart, der TSV Herrsching und der SV Schwaig. Ein Sonderspielrecht hatten der VCO Kempfenhausen und weiterhin die VolleyYoungStars Friedrichshafen.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit dieser Saison gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gab es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

Einzelnachweise 

2013 14
Volleyballsaison 2013/14